Крусейдерс:
 «Крусейдерс» — новозеландский регбийный клуб.
 «Крусейдерс» — североирландский футбольный клуб.